Oppegard steht für: 

 Peter Oppegard (* 1959), US-amerikanischer Eiskunstläufer 
 Oppegård, norwegische Kommune

Siehe auch:
 Oppegaard Spur, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika